La classe Independence peut faire référence à deux classes de navires de la marine américaine :
 la , une classe de porte-avions légers construits pendant la Seconde Guerre mondiale à partir de croiseurs légers de la classe Cleveland ;
 la , une classe de littoral combat ship dont le navire de tête, l' a été lancé en 2008.